Галия:

 Галия — персонаж древнегреческой мифологии с Родоса, сестра тельхинов, дочь богини моря Талассы, жена Посейдона.
 Галия — в древнегреческой мифологии одна из нереид.
 Галия́ — один из вариантов имени «Алия»; распространенное женское имя у башкир и татар.
 Галия́ — медресе, существовавшее в 1906—1919 годах в Уфе.
 Галия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Галия — грузинский средневековый монастырь на Кипре.
 Галия — сербская рок-группа.